Мекајапан има више значења:

 Општина Мекајапан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мекајапан (Мекајапан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику